Rozsec kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Rozseč (ort i Tjeckien, lat 49,36, long 16,22), Vysočina, 
 Rozseč (ort i Tjeckien, lat 49,16, long 15,62), Vysočina, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar